Лосево — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Добровольского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-восточной части Калининградской области, в 9,5 км по прямой к юго-востоку от районного центра, города Краснознаменска.

История 
Нынешнее поселение образовано из двух населённых пунктов, постепенно менявших названия (в сторону большей их германизации) в течение орденско-прусско-германского этапов своей истории:
 Основанная не позднее 1874 года деревня Гросс Аугштучен, официально переименованная в 1930 году в Ревальде;
 Основанная не позднее 1580 года деревня Киаушен, переименованная в 1938 году в Веттерау  в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики литовского происхождения.
В 1946 году населённые пункты Ревальде, Веттерау (Киаушен) объединены с присвоением названия Лосево.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района